John Watson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Watson House (Hiram, Maine), NRHP-ID 74000183
 John Watson House (Warrenton, North Carolina), NRHP-ID 90001954